Theeplant (Camellia sinensis), ook wel thee genoemd. De drank wordt gemaakt van de versnipperde theebladeren.
 Thee (drank), een drank die bestaat uit water met het extract van vermalen of versnipperde bladeren van de theeplant.

Vernoemd
 Thee (1981), film uit 1981
 Thee (2009), film uit 2009

Overig
 Theeboomolie, een geneesmiddel